Reflection est un nom commun anglais signifiant .

Toponymes 

 Lac Reflection, un lac de Californie.

Musique 
Reflection peut désigner :
 Reflection, le premier album des Fifth Harmony (2015) ;
 , le vingt-sixième album studio du musicien britannique Brian Eno (2017) ;
 Reflection, une chanson de Bobbie Singer (1999) ;
 No Reflection, un single de Marilyn Manson (2012) ;
 Reflection Eternal, un duo de rap américain ; 
 For a Minor Reflection, un groupe de post-rock islandais ;
 Reflection: Axiom of the Two Wings, un album compilation de Mari Hamada.

Cinema 
 Reflection, film ukrainien réalisé par Valentyn Vassianovytch et sorti en 2021.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre